Sherr ist der Familienname folgender Personen:
 Charles J. Sherr (* 1944), US-amerikanischer Krebsforscher
 Rubby Sherr (1913–2013), US-amerikanischer Physiker